Au cours de son histoire, Bordeaux (Burdigala) fut plusieurs fois assiégée. Parmi ces sièges, on compte : 

 Le siège de Bordeaux (498) par Clovis, roi des Francs, en 498 ;
 Le Siège de Bordeaux (736)
 Le Siège de Bordeaux (768)
 Le siège de Bordeaux (847) par les Vikings, en 847 ;
 Le siège de Bordeaux (1206) par Alphonse VIII de Castille en 1206 ;
 Le siège de Bordeaux (1339) par Philippe VI
 Les redditions de Bordeaux (1451 et 1452), la ville passe successivement aux mains des Français et des Anglais en 1451 et 1452
 Le siège de Bordeaux (1453) par Charles VII, roi de France, en 1453.
 Le siège de Bordeaux (1653) par Louis duc de Vendôme durant La Fronde.

Bordeaux
Siège de Bordeaux